Финал Кубка шотландской лиги 1965 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1965/66, состоявшийся 25 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Победителями в этом дерби «Old Firm» стали «кельты», переигравшие «джерс» со счётом 2:1.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1965
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1965 году
События 25 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 1965 года
Спорт в Великобритании в 1965 году